Pselliodidae är en familj av mångfotingar. Pselliodidae ingår i ordningen spindelfotingar, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pselliodidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindelfotingar
Pselliodidae